Chaba – gruppo musicale giapponese
 Chaba – fiume del Canada